Bovera, municipi de les Garrigues
 la Bovera, urbanització del municipi de Puigpelat (Alt Camp)
 Santa Maria de la Bovera, santuari de Guimerà (Urgell)
 Tossa de la Bovera, muntanya entre les comarques de l'Anoia i la Conca de Barberà
 Punta del Camp de Bovera, muntanya entre les comarques del Priorat i la Ribera d'Ebre